Le Euro (destroyer) peut faire référence à 2 destroyers de la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina). 
 Euro (1900) de la classe Lampo lancé en 1900
 Euro (1927) de la classe Turbine lancé en 1927